Гаджизаде:

 Гаджизаде, Рашад Суддархан оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист, амплуа — полузащитник.
 Гаджизаде, Фуад Махмуд оглы (род. 1952) — азербайджанский учёный, профессор, доктор наук.
 Гаджизаде, Эльшан Махмуд оглы (род. 1961) — азербайджанский учёный, профессор, доктор экономических наук.